Iulian Sebastian Filipescu (Nascido a 29 de Março de 1974, em Slatina) é um ex-jogador de futebol romeno.

Títulos 
 Steaua
Campeonato Romeno (5): 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97
Copa da Roménia (1): 1995–96
Supercopa da Roménia (2): 1994, 1995

 Galatasaray
Campeonato Turco (2): 1997–98, 1998–99
Copa da Turquia (1): 1998–99

 Betis
Troféu Ramón de Carranza (3): 1999, 2000, 2001

 Zürich
Campeonato Suíço (1): 2005–06
Copa da Suíça (1): 2005

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Steaua București
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do FC Zürich
Futebolistas do MSV Duisburg
Jogadores da Seleção Romena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000